Decadência (direito civil) — termo no direito civil
Decadência (direito tributário)  — termo no direito tributário
Decadência (minissérie) — minissérie da Rede Globo de Televisão

Desambiguação